Consórcio Internorte é um consórcio de empresas de ônibus na Região Metropolitana de São Paulo. É responsável pelo transporte de milhares de usuários diariamente nos municípios da denominada Área 3: Arujá, Guarulhos, Mairiporã, Santa Isabel e São Paulo. 

Algumas linhas também atendem os municípios de Caieiras e Franco da Rocha, pertencentes ao Consórcio Anhanguera (área 2) e Itaquaquecetuba, pertencente ao Consórcio Unileste (área 4). Situação parecida acontece com algumas linhas do Consórcio Unileste, que adentram a área 3.  

O Consórcio Internorte também opera o Airport Bus Service.

Empresas 
As empresas responsáveis são:
 30 - Empresa de Ônibus Vila Galvão
 32 - Viação Transdutra
 33 - Guarulhos Transportes
 36 - Tipbus - Transporte Intermunicipal
 37 - Empresa de Ônibus Pássaro Marron e Serveng Transportes
 39 - Empresa de Transportes Mairiporã e Arujá Transporte

Tem sede na cidade de Guarulhos e opera 97 linhas com 571 veículos no sistema regular. O gerenciamento e a fiscalização do serviço são feitos pela EMTU-SP.

Ver também 
 EMTU-SP
 Cartão BOM
 Metrô de São Paulo
 CPTM
 Ônibus com Célula a Combustível Hidrogênio

Ligações externas 
 Pesquisar linhas no site da EMTU-SP
 Consórcio Internorte
 Empresa de Ônibus Vila Galvão
 Viação Transdutra
 Guarulhos Transportes
 Airport Bus Service
 Empresa de Ônibus Pássaro Marron
 Empresa de Transportes Mairiporã
 Arujá Transporte

Empresas de transportes públicos do estado de São Paulo
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo
Consórcios empresariais do Brasil